Автомобиль года в Японии или Японский автомобиль года от  — ежегодная премия, которая с 1980 года вручается лучшему легковому автомобилю вновь представленному на рынке Японии в период с 1 ноября предыдущего по 31 октября текущего года. Помимо главной, в разные годы вручались различные дополнительные премии. Жюри конкурса в основном состоит из японских автомобильных журналистов.

2022—2023

2021—2022

2020—2021

2019—2020

2018—2019

2017—2018

2016—2017

2015—2016

2014—2015

2013—2014

2012—2013

2011—2012

2010—2011

2009—2010

2008—2009

2007—2008

2006—2007

2005—2006

2004—2005

2003—2004

2002—2003

2001—2002

2000—2001

1999—2000

1998—1999

1997—1998

1996—1997

1995—1996

1994—1995

1993—1994

1992—1993

1991—1992

1990—1991

1989—1990

1988—1989

1987—1988

1986—1987

1985—1986

1984—1985

1983—1984

1982—1983

1981—1982

1980—1981

См. также 
 Всемирный автомобиль года
 Европейский автомобиль года
 Североамериканский автомобиль и грузовик года

Примечания

Ссылки 
 

Япония
Транспорт в Японии